Knud Urne er navnet på flere personer:

 Knud Jørgensen Urne (død 1543) – dansk rigsråd
 Knud Axelsen Urne (1564-1622) – dansk lensmand
 Knud Urne (død 1674) - dansk major